Plusieurs gare porte le nom de Richmond:

 Gare de Richmond: gare du Québec construit en 1912 par le Grand Tronc.
 Gare de Richmond: gare de la Californie (États-Unis) construite en 1900 par l'Atchison, Topeka and Santa Fe Railway.
 Gare de Richmond: gare de la Virginie (États-Unis).
 Gare de Richmond: gare de Londres au Royaume-Uni.

Richmond